Zoungou peut désigner :
Zoungou, une commune et un chef-lieu situés dans le département de Zoungou au Burkina Faso.
Zoungou, une commune rurale située dans le département de Gogo au Burkina Faso.
Zoungou-Peulh, une commune rurale située dans le département de Soudougui au Burkina Faso.